Rakic oder Rakić ist der Familienname folgender Personen:

 Đorđe Rakić (* 1985), serbischer Fußballspieler
 Miodrag Rakić (1975–2014), serbischer Politiker
 Paško Rakić (* 1933), jugoslawisch-US-amerikanischer Neurowissenschaftler an der Yale University
 Patricia Goldman-Rakic (1937–2003), US-amerikanische Neurowissenschaftlerin
 Vladimir Rakić (* 1977), serbischer Volleyballspieler